Glomerula steht für:
 Glomerula (Gattung), Gattung der Federwürmer
 Mehrzahl von Glomerulum, Kapillarsystem in der Niere, siehe auch Nierenkörperchen